Eggendorf (Neder-Oostenrijk), een gemeente in Neder-Oostenrijk
Eggendorf im Traunkreis, een gemeente in Opper-Oostenrijk